Xanthie est un nom donné à des insectes lépidoptères de différents genres de la famille des Noctuidae (papillons nocturnes) et de la sous-famille des Hadeninae. Cette appellation est dérivée du 
grec ancien , , « jaune ».

Liste d'espèces 

Cette liste est sans doute incomplète :
 Agrochola circellaris - xanthie ferruginée 
 Agrochola haematidea - xanthie hématine 
 Agrochola helvola - xanthie rufine 
 Agrochola lota - xanthie lavée 
 Agrochola lychnidis - xanthie cannelée 
 Agrochola macilenta - xanthie noisette 
 Agrochola pistacinoides - xanthie sanguine 
 Atethmia centrago - xanthie topaze
 Jodia croceago - xanthie safranée
 Omphaloscelis lunosa - xanthie lunulée
 Tiliacea aurago - xanthie dorée 
 Tiliacea citrago - xanthie citronnée 
 Xanthia gilvago - xanthie cendrée 
 Xanthia icteritia - xanthie cirée 
 Xanthia ocellaris - xanthie paillée 
 Xanthia togata - xanthie ochracée

Liens externes 

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Noctuidae
Nom d'insecte ambigu